

Семірадз — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Семірадз — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства